Die Zurich Open 2007 waren die 24. Ausgabe des Tennis-Hallenhartplatzturniers für Frauen in Zürich. Es war als Turnier der Kategorie Tier I Teil der WTA Tour 2007 und fand vom 13. bis 21. Oktober 2007 statt. Durchgeführt wurde es im Hallenstadion.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Zürich